Cimmeria bzw. Kimmeria ist:

 Kimmeria, eine Stadt der Region Westthrakien in Nordostgriechenland 
 (1307) Cimmeria, ein nach den Kimmerern benannter Asteroid
 ein Mikrokontinent vor rund 200 Millionen Jahren; siehe Kimmerischer Faltengürtel und Cimmeria (Kontinent)
 die Heimat der Kimmerer, einem mythischen Volk das im 7. und 8. Jahrhundert v. Chr. im Bereich der Krim gelebt haben soll 
 der fiktionale Herkunftsort der Filmfigur Conan der Zerstörer